Thévenin ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Thévenin (1764–1838), französischer Maler des Neoklassizismus
 Léon Charles Thévenin (1857–1926), französischer Telegrafeningenieur
 Nicolas Thévenin (* 1958), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Olivier Thévenin (* 1968), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Thévenin-Theorem, ein Satz aus der Elektrotechnik